Unió de Pagesos de Catalunya, organització sindical de pagesos a Catalunya
 Unió de Pagesos de Mallorca, sindicat d'agricultors i ramaders de l'illa de Mallorca fundat el 1977